Mordhau steht für:
 Mordhau, eine Fechttechnik
 Mordhau (Computerspiel), ein Videospiel aus dem Jahre 2019